Absalon est un des fils du roi David dans l'Ancien Testament.

Variantes : Absalom, Absalon, Absolom et Avshalom.

 Absolon, un film policier de science-fiction canado-britannique.

 Adolf Absolon, un ostracodologiste ;
 Karel Absolon (1877–1960), un paléontologue ;
 Kurt Absolon (1925-1958), un peintre autrichien ;
 Philip Absolon (né en 1960), un artiste britannique.